Liv i rummet har flere betydninger:
Eksobiologi
Rumkolonisering
Udenjordisk liv